Ива́н Ильи́ч Руде́нко () — капитан РККА, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 10 января 1906 года в селе Златоустовка в семье рабочего. Украинец.

В 1920-х годах, окончив 3 курса техникума, работал электрослесарем на шахте «Октябрьская» шахтоуправления имени Октябрьской революции в Кривом Роге.

В РККА с 20 сентября 1928 года. Член ВКП(б) с 1929 года, исключался из рядов ВКП(б) в 1935 году партийной организацией 14-го механизированного полка, восстановлен в июне 1938 года.

С сентября 1928 года по апрель 1931 года обучался в Одесской военной пехотной школе, после окончания которой назначен командиром взвода 285-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии. С января 1932 года — слушатель Киевской отдельной учебной автороты, в мае того же года назначен командиром взвода в формирующуюся на базе этой автороты 2-ю отдельную механизированную бригаду. В феврале 1934 года переведён исполняющим должность командира эскадрона 14-го механизированного полка 14-й кавалерийской дивизии. С ноября 1934 года по май 1935 года — слушатель Казанских курсов усовершенствования командного состава мотомеханизированных войск РККА. После окончания курсов снова возвращён в 14-й механизированный полк и назначен командиром взвода, в мае 1936 года переведён на должность танкового техника. В мае 1938 года назначен помощником командира роты по технической части 12-го отдельного учебного танкового батальона 12-й механизированной бригады. В июне 1938 года переведён исполняющим должность командира батареи в 117-й отдельный учебный танковый батальон. 23 февраля 1939 года принял военную присягу. С 23 декабря 1940 года командир роты 58-го отдельного танкового полка 131-й моторизованной дивизии. С 11 февраля 1941 года командир роты 16-го танкового полка 8-й танковой дивизии.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, в прежней должности. На декабрь 1941 года командовал мотострелково-пулемётным батальоном 1-й отдельной танковой бригады 40-й армии Юго-Западного фронта. В период с 25 по 27 декабря 1941 года батальон освободил населённые пункты Петрищево, Леженьки, Морозовка, Суходол, Гамово Тимского района Курской области. При этом было захвачено 23 орудия, 30 пулемётов, два боевых знамени, а также уничтожено сотни солдат и офицеров противника.

В течение двух суток 28—30 декабря 1941 года в районе Гамово Тимского района Курской области батальон под командованием капитана И. И. Руденко отбил 17 атак противника, поддержанных танками и авиацией. Утром 30 декабря 1941 года капитан И. И. Руденко повёл бойцов в очередную контратаку. В этом бою он погиб.

…Погиб трижды раненый славный капитан Руденко. Семь пуль впилось ему в грудь. Тогда взяли его на руки товарищи и мертвого понесли, как знамя, на гору в атаку и взяли ту гору у немцев и похоронили его…

Похоронен в городе  Белгородской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 27 марта 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитану Руденко Ивану Ильичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Воинские звания 
 курсант (09.1928);
 лейтенант (04.1931);
 старший лейтенант (1937);
 капитан (2.11.1941);
 майор (1942)

Награды 
 Герой Советского Союза (27 марта 1942, медаль «Золотая Звезда»);
 орден Ленина (27 марта 1942).

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге.
 9 мая 2010 года в Старом Осколе установлен бюст И. И. Руденко.
 Именем названа улица в Кривом Роге.
 Именем названа улица в Златоустовке;
 Памятная доска на Доме культуры в Златоустовке.

Примечания

Источники 
 
 
 Калинин В. В., Макаренко Д. Г. Герои подвигов на Харьковщине / Харьков, 1970.

Ссылки 
 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Родившиеся в Криворожском районе